Мы́зово () — село на Украине, находится в Старовыжевском районе Волынской области.

Код КОАТУУ — 0725082901. Население по переписи 2001 года составляет 1093 человека. Почтовый индекс — 44452. Телефонный код — 3346. Занимает площадь 5,196 км².

Адрес местного совета 
44452, Волынская область, Старовыжевский р-н, с.Мызово

Ссылки 
 Мызово на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Старовыжевского района